Standard Luik was in 1995 vicekampioen geworden en hoopte die prestatie in het seizoen seizoen 1995/96 te evenaren. Coach Robert Waseige behield het vertrouwen van het bestuur, maar moest in de zomer wel afscheid nemen van de Australische topschutter Aurelio Vidmar. Daardoor werd hij verplicht om volop in te zetten op het Belgische spitsenduo Wilmots-Goossens, terwijl de club met Nebojša Malbaša en Shalom Tikva twee ervaren doublures aantrok. Bij Lommel SK haalden de Rouches de 20-jarige Dimitri de Condé weg. Hij zou op het Luikse middenveld meteen een vaste waarde worden.

In september 1995 begon Standard aan de eerste ronde van de UEFA Cup. Daarin bleek het Portugese Vitória SC een maatje te groot. Standard verloor de heenwedstrijd met 3-1 en kwam in eigen huis niet verder dan een scoreloos gelijkspel.

Met vier overtuigende zeges, waarbij vooral Wilmots zich trefzeker toonde, nam het team van Waseige een uitstekende start in de competitie. Nadien raakte de spits geblesseerd en slaagde Standard er niet meteen in om nog wedstrijden te winnen. Ook na de terugkeer van Wilmots kreeg Waseige zijn team niet meer op de rails. Een van de dieptepunten was de zware 6-1 nederlaag tegen latere kampioen Club Brugge, dat in de heenronde nog met 1-0 had verloren van Standard. Ook in de toppers tegen aartsrivaal RSC Anderlecht trok het team van Waseige nooit aan het langste eind. Standard eindigde op de 6e plaats in het klassement, waardoor het mocht deelnemen aan de Intertoto Cup.

In de beker van België loodste alweer Wilmots zijn team naar de 1/8 finale. Hij scoorde in de 1/16 finale tegen Sporting Charleroi het enige doelpunt van de wedstrijd. In de volgende ronde verloor Standard in het slot van de wedstrijd met 1-0 van KSV Waregem na een eigen doelpunt van de Braziliaanse verdediger Dinga.

In mei 1996 werd Waseige bedankt voor bewezen diensten en haalde de club Jos Daerden naar Luik als zijn vervanger.

Selectie

Technische staf
 Trainers
  Robert Waseige
 Assistent-trainer
  Léon Semmeling

Transfers

Zomer

Inkomend 
  Dimitri de Condé (Lommel SK)
  Ronald Foguenne (AA Gent)
  Guy Hubart (Estrela Amadora) 
  Nebojša Malbaša (Sporting Charleroi)
  Didier Piot (KV Kortrijk)
  Shalom Tikva (Neuchâtel Xamax)

Uitgaand 
  Roberto Bisconti (RFC Seraing)
  Mohammed Lashaf (FC Gueugnon)
  Aurelio Vidmar (Feyenoord)

Winter

Inkomend 
  Gheorghe Butoiu (Farul Constanţa)

Eerste Klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Overzicht

Statistieken

Beker van België

Wedstrijden

UEFA Cup

Wedstrijden

Externe link
 Officiële website

Belgische voetbalclub 1995/96
Standard Luik naar seizoen